Niemcy:
 Mandern – dzielnica Bad Wildungen
 Mandern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg